Joaquim Saldanha Marinho - jornalista, sociólogo e político brasileiro
Ou ainda:
Saldanha Marinho (Rio Grande do Sul) - município brasileiro
Edifício Saldanha Marinho - prédio na cidade de São Paulo

Desambiguação